Podborze peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Podborze, village du powiat de Maków
 Podborze, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka
dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Podborze, village du powiat de Dąbrowa
dans la voïvodie de Basses-Carpates
 Podborze, village du powiat de Mielec